Trójka Live! – album zespołu SOFA i rapera O.S.T.R.-a
 Trójka Live! – album zespoły Voo Voo
 Trójka Live! – album zespołu Lady Pank
 Trójka Live! – album zespołu Republika